NHIndustries, een Europese helikopterbouwer, een samenwerking tussen Stork, Augusta en Eurocopter
Nederlandse Helikopter Industrie, een Nederlandse helikopterbouwer uit de jaren 60
Nederland helpt Indië, een hulpverleningsstichting